Marek Lamprecht (ur. 13 września 1967 w Warszawie) – polski reżyser, realizator i montażysta telewizyjny.

Kariera 
Absolwent Studium Fotograficznego w Warszawie (rocznik 1988). Współpracował ze stacjami telewizyjnymi TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4. Jest twórcą muzycznych oraz publicystycznych programów TV, a także współautorem wielu teledysków, m.in.:
 Pukając do nieba bram Martyna Jakubowicz
 Do D.N.A Kayah
 Prawy do lewego Kayah
 Bones of Love Anita Lipnicka & John Porter
 Bless Vavamuffin
 Tyle słońca w całym mieście Natalia Kukulska
 Jeszcze bliżej Piasek
 Rowery Dwa Yaro

Wideoklipy Do D.N.A i Bones of Love zostały nominowane do nagród 13 Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film 2004.. W 2010 roku był członkiem Komisji Konkursowej Krajowych Eliminacji do Eurowizji 2010, a także reżyserem felietonu telewizyjnego Eurowizja 2010 – Kto do Oslo?(TVP1)

Programy telewizyjne 
 2006/2011  Taniec z gwiazdami reżyser TV (TVN)
 2006 Kamienica – reżyser (TV4)
 2006 Supertalent – II reżyser (TVP2)
 2006 Prowokacja – scenarzysta i reżyser (POLSAT)
 2005 Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich, OPERA „NOVA” Bydgoszcz – reżyseria
 2005 Kto ma rację – realizator TV i reżyser (POLSAT)
 2003 Mamy Cię – realizator TV (TVN)
 2003/2004 Poplista – producent i reżyser (POLSAT)
• 2002/2003  Idol – realizator TV (Polsat)

Filmografia 
 "NAGRA. Film o Stefanie Kudelskim" (1994, film dokumentalny, montaż: Marek Lamprecht)
 "Kielce – Czyli Polski Bronx" (1995, film dokumentalny, reżyseria: Bogna Świątkowska, Marek Lamprecht)
 "Fotograf snów. Film o Ryszardzie Horowitzu" (1996, film dokumentalny, montaż: Marek Lamprecht)
 "Chopin" (1997, film dokumentalny, montaż: Marek Lamprecht)
 "On powiedział.Ni chuja..." (2000, film dokumentalny, montaż: Marek Lamprecht)

Uwagi

Bibliografia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w 1967
Polscy reżyserzy telewizyjni
Polscy scenarzyści
Polscy reżyserzy teledysków
Ludzie urodzeni w Warszawie